Het  ATP-toernooi van Palermo 2005 (met de officiële naam Campionati Internazionali di Sicilia 2005) werd van 26 september tot en met 2 oktober gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Country Time Club in de Italiaanse plaats Palermo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Palermo
ATP-toernooi van Palermo